Michał Dąbrowski (duchowny)
 Michał Dąbrowski (jezuita)
 Michał Dąbrowski (tenisista stołowy)